Alden kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Point Alden,

Norge 

 Alden (ö), Sogn og Fjordane fylke, Askvoll,

USA 

 Alden, Kansas, ort, Rice County, 
 Alden, Iowa, ort, Hardin County, 
 Alden, Michigan, Antrim County, 
 Alden, Minnesota, ort, Freeborn County, 
 Alden, New York, Erie County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar
Robotskapade USAförgreningar